Rasputin är ett namn av ryskt ursprung. Rasputin eller Rasputina kan syfta på …

Historiska personer
 Grigorij Rasputin, rysk mystiker
 Maria Rasputin, dotter till ovanstående
 Valentin Rasputin, rysk författare född 1937

Fiktiva figurer
 Rasputin i den tecknade serien Corto Maltese
 Grigori Rasputin i den tecknade serien Hellboy
 "Rasputin den galna grodan" i Teenage Mutant Ninja Turtles

Inom musik
 den amerikanska gruppen Rasputina
 låten "Rasputin" av gruppen Cavalera Conspiracy
 sången "Rasputin" av gruppen Boney M

Ryska efternamn